Жустін Енен була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул, оскільки завершила тенісну кар'єру 14 травня 2008 року.

Єлена Янкович виграла титул, перемігши у фіналі Надію Петрову з рахунком 6–4, 6–3. Після цієї перемоги Янкович стала першою ракеткою світу.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Porsche Tennis Grand Prix
2008